Тибе́рий Кла́вдий Неро́н () — древнеримское мужское имя, которое получали мужчины ветви Неронов из патрицианского рода Клавдиев:

 Тиберий Клавдий Нерон — сын Аппия Клавдия Слепца, основатель ветви Неронов;
 Тиберий Клавдий Нерон — консул 202 года до н. э.;
 Тиберий Клавдий Нерон — вероятный сын предыдущего, претор в 178 и 167 до н. э.;
 Тиберий Клавдий Нерон — монетарий около 79 года до н. э., легат Гнея Помпея в 67—65 гг. до н. э., занимавший должность претора;
 Тиберий Клавдий Нерон — отец императора Тиберия;
 Тиберий Клавдий Нерон — император под именем «Тиберий Юлий Цезарь Август» с 14 по 37 годы.